Bruggen ('s-Hertogenbosch), een buurtschap in de gemeente 's-Hertogenbosch
 Bruggen (Land van Cuijk), een buurtschap in de gemeente Land van Cuijk

Personen:
 Isaäc Theodorus ter Bruggen Hugenholtz, een Nederlands politicus en Thorbeckiaans Tweede Kamerlid
 Carry van Bruggen, schrijversnaam van Caroline Lea de Haan was een Nederlands schrijfster
 Peter van Bruggen, een Nederlands journalist, presentator en diskjockey
 Coosje van Bruggen, een Nederlands-Amerikaans beeldhouwer
 Jakob van Bruggen, een vooraanstaand Nieuw Testamenticus uit de orthodox-gereformeerde traditie
 Maurice Van der Bruggen, een Belgisch politicus en minister voor de Katholieke Partij

Zie ook 
 Brugge, de hoofdstad van de Belgische provincie West-Vlaanderen
 Brüggen  (doorverwijspagina)
 Brug (doorverwijspagina)